Субститу́ція (від  — «заміна, заміщення») — заміщення чогось одного іншим, звичайно схожим за властивостями, призначенням:
 Субституція (міжнародне право) — різновид реституції
 Субституція — призначення спадкодавцем іншого спадкоємця, якщо останній не зможе з якихось причин вступити в посідання спадком
 Субституція — у мовознавстві заміна в запозичених словах чужого звука своїм.
 Субституція органів — заміщення в ході еволюції одного органа іншим.

Посилання